Hrafnsmál (« Dit du corbeau ») est le nom de trois poèmes scaldiques :

 le Hrafnsmál ou Haraldskvæði de Þorbjörn Hornklofi (), qui évoque les exploits guerriers et la cour du roi Haraldr hárfagri ;
 le Hrafnsmál  de Þormóðr Trefilsson (), qui rapporte les victoires de Snorri goði, le héros de l’Eyrbyggja saga ;
 le Hrafnsmál de Sturla Þórðarson (), composé en l'honneur du roi Hákon Hákonarson. 

Poème scaldique